Wolfgang Kunert heißen folgende Personen:

* Wolfgang Kunert (Politiker, 1936) (* 1936), deutscher Politiker (CDU), Mitglied der Volkskammer der DDR
 Wolfgang Kunert (Verwaltungsjurist) (* 1943), Regierungspräsident der Oberpfalz
 Wolfgang Kunert (Politiker, 1954) (* 1954), deutscher Politiker (PDS), Mitglied der Volkskammer der DDR